Ženská dvouhra ITS Cupu 2014 probíhala ve druhé polovině července 2014. Do singlové soutěže olomouckého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Slovinka Polona Hercogová, která zvolila start na paralelně hraném Swedish Open 2014 v rámci túry WTA.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Petra Cetkovská, jež ve finále zdolala 21letou krajanku Denisu Allertovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–1 a 6–4. Na okruhu ITF vybojovala dvacátý druhý singlový titul a první po třech letech. Odvezla si tak prémii 7 600 dolarů a 80 bodů. Do boje o titul se poprvé v historii turnaje probojovaly dvě Češky.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS CUP 2014 na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Ženský okruh ITF 2014
Tenis v Česku v roce 2014